Taccani ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Taccani (1780–1854), italienischer Architekt und Architekturhistoriker
 Giuseppe Taccani (1885–1959), italienischer Opernsänger (Tenor)